Mattia – nome principalmente maschile
 Mattia apostolo – uno degli Apostoli
 Mattia d'Asburgo – imperatore del Sacro Romano Impero
 Mattia di Bretagna – conte di Nantes
 Mattia I di Lorena – Duca di Lorena
 Mattia II di Lorena – Duca di Lorena
 Mattia Ingenito – Tennista e arbitro

Pagine correlate 

Mattias